Svatý Maxmilián může být:

 Maxmilián z Pongau, též Maxmilián z Lorchu nebo Maxmilián z Celje († kolem 284) – biskup v rakouském Lorchu
 Maxmilián z Tebessy (274-295) – mučedník z Tebessy v severoafrické Numidii
 Maxmilián Kolbe (1894-1941) – polský římskokatolický kněz, minorita a mučedník

Související články 

 Svatý Maximián
 Svatý Maximín